Toponyme des États-Unis :
Takoma Park

Voir aussi 
Tacoma, toponyme des États-Unis.

Lieu géographique